Neuhof néven a következő települések léteznek:
Neuhof (Hessen) – település Hessenben
Neuhof (Alsó-Szászország) – az alsó-szászországi Lamspringe része, 2016-ig önálló község
Neuhof an der Zenn – település Bajorországban